Niehues ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Niehues (1831–1909), deutscher Historiker
 Bernhard Niehues (1868–1950), deutscher Unternehmer
 Hans-Jakob Niehues (* 1953), deutscher Fernsehmoderator und Journalist
 Heinrich Niehues-Pröbsting (* 1946), deutscher Philosoph
 Hermann Niehues (1947–2008), deutscher Manager 
 Julian Niehues (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Norbert Niehues (1935–2017), deutscher Jurist und Rechtswissenschaftler

Siehe auch:

 Niehuis
 Niehuus (Begriffsklärung)